Jalea (sous-marin) peut faire référence à:
 Jalea – sous-marin de la Regia Marina lancé et entré en service en 1913
 Jalea– sous-marin de la Regia Marina lancé en 1932 et entré en service en 1933